Valdir Bonatto também conhecido como Professor Bonatto (Xanxerê, ) é um professor e político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Trajetória política

Prefeito
Valdir foi prefeito de Viamão, município da Grande Porto Alegre, em duas oportunidades: em 2012 e em 2020. O primeiro mandato foi cumprido integralmente, nos seus quatro anos, de janeiro de 2013 até dezembro de 2016. Na segunda vez que foi eleito, Bonatto assumiu o Executivo viamonense de janeiro de 2021 até março de 2022, quando renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Legislativo estadual. Em seu lugar, o vice-prefeito eleito, Nilton Magalhães, assumiu como prefeito da cidade.

Deputado Estadual 
Nas eleições estaduais de 2022 foi eleito deputado estadual pelo PSDB, à uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a 56ª legislatura (2023 — 2027) com 48.409 votos.

Naturais de Xanxerê
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira